Имменштедт (Альберсдорф) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Имменштедт (Северная Фризия) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.